Partito Cristiano Sociale – partito politico del Belgio
 Partito Cristiano Sociale – partito politico dell'Italia
 Partito Cristiano Sociale – partito politico della Germania imperiale
 Partito Cristiano Sociale – partito politico della Svizzera
 Partito Cristiano Sociale – partito politico dell'Austria

Pagine correlate 
Partito Sociale Cristiano